Paterno puede referirse a:

 Paterno, obispo de Braga 
 Paternò, localidad de la provincia de Catania, región de Sicilia, Italia;
 Paterno d'Ancona, localidad de Ancona, región de Marcas, Italia;  
 Paterno (Italia), municipio la provincia de Potenza, región de Basilicata, Italia;
 Paterno Calabro,  municipiode la provincia de Cosenza, región de Calabria, Italia;
 Paterno de Scissy, monje de la abadía de Marnes;
 Monte Paterno, montaña en los Dolomitas;
 Condado de Paternò, antiguo feudo de Sicilia.
 Paterno (película), telefilme dramático estadounidense

Además
Paterno, adjetivo relativo a la paternidad.